

Топоніми 
Села:
 Новоставці — Львівська область, Червоноградський район
 Новоставці — Рівненська область, Рівненський район
 Новоставці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Новоставці — Хмельницька область, Теофіпольський район

Гідроніми 
 Новоставці — озеро на річці Бужок в Хмельницькій області.